Шашковский сельсовет — административная единица на территории Столбцовского района Минской области Белоруссии.

Географическое положение 
Административный центр сельсовета расположен в 20 км к северо-западу от районного центра — города Столбцы и одноимённой железнодорожной станции на линии Минск — Барановичи, в 98 км от областного центра города Минска, на автодороге Столбцы — Ивенец.

Границы территории Шашковского сельсовета на карте.

История 
Шашковский сельский Совет образован 12 октября 1940 года.

1 июля 2013 года в состав Шашковского сельсовета вошла территория упразднённого Аталезского сельсовета.

Состав 
Шашковский сельсовет включает 31 населённый пункт:

 Аталезь — агрогородок.
 Бриничево — деревня.
 Великая Гуменовщина — деревня.
 Дружная — деревня.
 Дудки — деревня.
 Жолнерковичи — деревня.
 Жуков Борок — деревня.
 Зуберево — деревня.
 Королина — деревня.
 Круглица — деревня.
 Лапки — деревня.
 Малая Гуменовщина — деревня.
 Найденовичи — деревня.
 Неман — посёлок.
 Нивы — деревня.
 Околово — деревня.
 Опечки — деревня.
 Островы — деревня.
 Подгорная — деревня.
 Ругаец — деревня.
 Рудня — деревня.
 Семенчицы — деревня.
 Старина — деревня.
 Сула — деревня.
 Трилес — деревня.
 Туленка — деревня.
 Харитоново — деревня.
 Хутор-Борок — хутор.
 Шашки — агрогородок.
 Юзефиново — деревня.
 Янушки — деревня.

Производственная сфера 
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шашки».
 ПРУП «Неманское».
 Старинское лесничество.

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования и дошкольные воспитания: УО «Шашковская ГОСШ», Шашковский детский сад.
 Медицинское обслуживание: Шашковская врачебная амбулатория, Старинский ФАП.
 Учреждения культуры и спорта: Шашковский СДК, Шашковская сельская библиотека, Шашковская школа искусств, Дружнянский сельский клуб-библиотека, Гуменовщинский сельский клуб-библиотека.

Памятные места 
 Памятник в деревне Шашки воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник в деревне Старина воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 Стела в деревне Зуберево воинам-партизанам, погибшим в боях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком 

Сельсоветы Столбцовского района